Grand Prix Belgie 1988 (oficiálně XLVI Champion Belgian Grand Prix) se jela na okruhu Circuit de Spa-Francorchamps v Stavelotu v Belgii dne 28. srpna 1988. Závod byl jedenáctým v pořadí v sezóně 1988 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1988
Grand Prix Belgie
Sport v Belgii v roce 1988